Nannizzia är ett släkte av svampar. Nannizzia ingår i familjen Arthrodermataceae, ordningen Onygenales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nannizzia